Amobia är ett släkte av tvåvingar. Amobia ingår i familjen köttflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Köttflugor
Amobia